Джордж Уокер
 Уокер, Джордж — канадский драматург и сценарист.
 Уокер, Джордж (1803—1879) — английский шахматист.